Кана́тная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Канатная улица — исчезнувшая улица в Липецке.

Украина 
 Канатная улица — улица в Днепре.
 Канатная улица — улица в Одессе.